Název Horní Lažany má více sídel:
 Horní Lažany (Lipová), část obce Lipová v okrese Cheb
 Horní Lažany (Lesonice), část obce Lesonice v okrese Třebíč